Hidroksibenzojeva kiselina se može odnositi na:

 2-Hidroksibenzojeva kiselina (salicilna kiselina, o-hidroksibenzojeva kiselina)
 3-Hidroksibenzojeva kiselina (m-hidroksibenzojeva kiselina)
 4-Hidroksibenzojeva kiselina (p-hidroksibenzojeva kiselina)

Drugi derivati benzojeve kiseline se isto tako mogu smatrati hidroksibenzojevim kiselinama, uključujući:

 Dihidroksibenzojeva kiselina
 Trihidroksibenzojeva kiselina
 Tetrahidroksibenzojeva kiselina
 Pentahidroksibenzojeva kiselina
 Heksahidroksibenzojeva kiselina

Vidi još
 Fenolna kiselina